Begle bzw. Béglé ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Begle (1921–1968), österreichischer Fußballspieler und -funktionär
 Claude Béglé (* 1949), Schweizer Manager und Politiker (CVP)
 Edward G. Begle (1914–1978), US-amerikanischer Mathematiker und Mathematikpädagoge
 Gottlieb Begle (1818–1891), Schweizer Politiker
 Henry Béglé, Schweizer Diplomat
 René Béglé (1920–2003), Schweizer Unternehmer